Il doppio del torneo di tennis IPP Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jasper Smit e Martijn van Haasteren che hanno battuto in finale Ernests Gulbis e Deniss Pavlovs 7-66, 6-2.

Teste di serie 

 Jan Mertl /  Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller /  Miša Zverev (semifinali)

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (Campioni)
 Kamil Čapkovič /  Lukáš Lacko (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Open 2006